Campagnol fauve est le nom vernaculaire donné à deux rongeurs différents :
Microtus arvalis
Clethrionomys glareolus

Notes et références 

Rongeur (nom vernaculaire)
Cricetidae
Nom de rongeur ambigu